Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001 – zawody w skokach narciarskich, które przeprowadzane były w dniach 1–3 lutego na skoczni Orlinek w Karpaczu, w ramach Mistrzostw Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2001.

W rywalizacji drużynowej najlepsi okazali się Finowie, którzy pokonali Austriaków i Niemców.

W konkursie indywidualnym złoty medal zdobył Fin Veli-Matti Lindström, a pozostałe miejsca na podium zajęli Austriacy – Manuel Fettner (2. miejsce) oraz Stefan Kaiser i Florian Liegl (ex aequo 3. pozycja).

Wyniki

Konkurs drużynowy (01.02.2001) 
Źródło:

Konkurs indywidualny (03.02.2001) 
Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 

2001
Sport w województwie dolnośląskim
Skoki narciarskie w Polsce
2001 w sportach zimowych